Název Trsteník má více vodních toků:

 Trsteník (přítok Hronu) – levostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Trsteník (přítok Oravice) – levostranný přítok Oravice na Slovensku v okrese Tvrdošín
 Trsteník (přítok Oravy) – levostranný přítok Oravy na Slovensku v okrese Dolný Kubín
 Trsteník (přítok Slané) – levostranný přítok Slané na Slovensku v okrese Rožňava

Podobný název
 Trăstenik – město v Bulharsku
 Trstenik – vesnice a přímořské letovisko v Chorvatsku na poloostrově Pelješac
 Trstenik (Srbsko) – město v Srbsku